Blacklist o Black List possono riferirsi a:
Blacklist – in economia, lista stilata nazionalmente da vari paesi, e internazionalmente dall'Ocse, contenente paesi con particolari regimi fiscali
Blacklist – in informatica, lista utilizzata per controllare gli accessi a una certa risorsa (rete, stampante), usufruibile da tutti ad eccezione delle entità (utenti, programmi) presenti nella lista
Blacklist – in aeronautica, elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea
Black List – singolo del 2014 di Hyuna
 Black List – album raccolta degli L.A. Guns del 2005
The Black List – sondaggio cinematografico pubblicato da Franklin Leonard
The Blacklist – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2013
 The Black List – casa di produzione statunitense

Pagine correlate 
Lista nera